Лехтимяки () может означать:
 бывшую финскую волость , вошедшую в состав города Алаярви в 2009 году.
 финскую фамилию, которую носили следующие известные личности:
 Лехтимяки, Вернер (1890—1938) — один из руководителей финской Красной Армии, летчик. Брат Конрада Лехтимяки.
  (1883—1937) — финский писатель и редактор, депутат финского сейма. Брат Вернера Лехтимяки.
 Лехтимяки, Эйно Вернерович (1922—2000) — геолог, специалист в области гидрогеологии, доктор наук (1984), профессор кафедры «Основания и фундаменты» ЛИИЖТа (с 1985 года). Сын Вернера Лехтимяки.